Lowinsky ist der Name folgender Personen:
 Edward Lowinsky (1908–1985), deutsch-US-amerikanischer Musikwissenschaftler
 Erich Lowinsky (1893–1978), deutsch-US-amerikanischer Kabarettist

Siehe auch:
 Danni Lowinski, deutsche Fernsehserie über eine fiktive gleichnamige Rechtsanwältin in Köln
 Lowinski